Karl Ritter pode ser:
Karl Ritter von Frisch, etologista alemão
Carl Ritter, geógrafo alemão, precursor da geografia moderna.

Desambiguação